Detta är en lista över sjöar i Sävsjö kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Sävsjö kommun.

Lista

Externa länkar

Sävsjö kommun
 Lista